De International Darts Open 2020 was de laatste van vier Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2020. Het toernooi werd gehouden van 23 tot en met 25 oktober in Riesa, Duitsland.
Joe Cullen wist de tweede Euro Tour titel in zijn carrière te pakken door in de finale Michael van Gerwen met 8-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedraagt dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalifceerde spelers
Van de 48 gekwalificeerde spelers bestaan 16 plaatsen uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 10 maart 2020. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 24 naar de Tour Card Holder Qualifier van 13 maart, twee naar de Associate Member Qualifier van 15 oktober, twee naar de Host Nation Qualifier van 22 oktober, één naar de Nordic & Baltic Qualifier van 12 oktober 2019 en één naar de East European Qualifier van 8 februari.
Verder mochten ook de twee op 10 maart hoogst geklasseerde Duitse darters op de Order of Merit meedoen.

Kyle Anderson, Peter Wright, Dirk van Duijvenbode en Ryan Murray trokken zich terug voorafgaand aan de loting, waardoor er vier extra Host Nation Qualifiers kunnen meedoen. Niels Zonneveld en Glen Durrant werden positief getest op het coronavirus, waardoor er nog twee extra plekken voor Host Nation Qualifiers vrijkwamen. De hoogst geklasseerde Qualifiers José de Sousa en Stephen Bunting werden als vijftiende en zestiende geplaatst.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2020
PDC Pro Tour
Sportevenement in Saksen